Yining ist ein in China vorkommender Ortsname. Er bezeichnet u. a.:

 die Stadt Gulja ( / قۇلجا / Qulja;  / Yining Shi) im Kasachischen Autonomen Bezirk Ili des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang;
 den Kreis Gulja ( / قۇلجا / Qulja;  / Yining Xian) im Kasachischen Autonomen Bezirk Ili des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang;
 die Großgemeinde Yining (义宁镇) des Kreises Xiushui der Stadt Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yining.